Сашо — многозначный термин:

 Сашо — украинский футболист (настоящее имя — Александр Шовковский).
 Сашо Сладура — болгарский джазовый музыкант (настоящее имя — Александр Николов).